Eisental  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Eisental (Bühl), Ortsteil der Stadt Bühl, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Eisental (Mengkofen), Ortsteil der Gemeinde Mengkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Eisental (Gemeinde Hausmannstätten), Ortsteil von Hausmannstätten, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Eisental (Vorarlberg), Iseltal, altes Bergbaurevier im Nebental des Nenzingastbachs im Klostertal, Vorarlberg
 Canal del Ferro, Fortsetzung des Kanaltales nach Süden bei Chiusaforte

Siehe auch:
 Eisenthal